Xenoperdix är ett fågelsläkte i familjen fasanfåglar inom ordningen tättingar: Släktet omfattar här två arter som båda förekommer mycket lokalt i södra Tanzania:
 Rubehohöna (X. obscuratus)  – behandlas ofta som underart till udzungwensis
 Udzungwahöna (X. udzungwensis)

Referenser 

Fasanfåglar
Fågelsläkten